Niemcy:
 Caan – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 James Caan – amerykański aktor
 Scott Caan – amerykański aktor

Zobacz też:
 Kaan